Jméno a příjmení František Steiner má více nositelů:

 František Steiner (architekt) – český architekt
 František Steiner (fotbalista) – český fotbalista
 František Steiner (novinář) – český novinář a publicista
 František Steiner (poslanec) – český statkář a politik z Blatenska
 František Steiner (starosta Smíchova) – český politik, po 1. světové válce starosta Smíchova